235281 Jackwilliamson è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2003, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,1545001 UA e da un'eccentricità di 0,2250158, inclinata di 26,08391° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Jackwilliamson
Corpi celesti scoperti nel 2003